Bengala puede referirse a:

Lugares 
 Bengala Occidental, un estado en la zona este de la India.
 La región situada en el noreste del subcontinente indio, Bengala.
 El Golfo de Bengala.

Animales 
 Tigre de Bengala
 Bengala, el híbrido entre un gato doméstico y un gato bengala.

Objetos 
 Bengala, elemento de pirotecnia.
 Bengala, señuelo usado como contramedida a sistemas infrarrojos.
 Bengala, insignia antigua de mando militar a modo de cetro o bastón.

Otros 
 Bengala, una serie de 1959 de la editorial española Maga.
 Bengala, una banda mexicana de rock alternativo en español.